Almócita kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almócita (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Almócita (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar